Kuklová ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Kuklová (* 1971), slowakische Basketballspielerin
 Michaela Kuklová (* 1968), tschechische Schauspielerin